Molekulska formula -{C13H19N}- se može odnositi na:

 5-MAPDI
 6-APT